Низинное — название населённых пунктов:

Россия 
 Низинное — село в городском округе Белогорск Амурской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Низинное — село в Джанкойском районе.
 Низинное — село в Сакском районе.

См. также 
 Низина (значения)
 Низино